Arnauld est un nom de famille pouvant désigner :

Les membres de la famille Arnauld, célèbre au  :
 Agnès Arnauld (1593-1672), abbesse de Port-Royal ;
Jacqueline Marie Angélique Arnauld (1591-1661), sœur du « Grand Arnauld », réformatrice et abbesse de Port-Royal ;
 Angélique de Saint-Jean Arnauld d'Andilly (1624-1684), abbesse de Port-Royal, fille de Robert Arnauld d'Andilly ;
  ;
 Catherine Arnauld (1590-1651), religieuse de Port-Royal ;
 Henri Arnauld (1597-1692), diplomate et évêque d'Angers ;
 Henri-Charles Arnauld de Pomponne (1669-1756), fils de Simon Arnauld de Pomponne, ecclésiastique et diplomate français ;
 Robert Arnauld d'Andilly (1589-1674), frère du « Grand Arnauld », homme politique puis solitaire de Port-Royal ;
 Simon Arnauld de Pomponne (1618-1699), fils de Robert Arnauld d'Andilly, diplomate et homme d’État.

D'autres personnalités portant ce patronyme :
 Carol Arnauld (1961-2022), chanteuse, auteur et compositrice française ;
 Céline Arnauld (1885-1952), poète et écrivain ;
 Lothar von Arnauld de La Perière (1886-1941), militaire allemand, commandant de sous-marins durant la Première Guerre mondiale ;
 Michel Arnauld, pseudonyme de Marcel Drouin (1871-1943), écrivain, cofondateur de La Nouvelle Revue Française ;
 Pierre Louis d'Arnauld (1771-1832), général d'Empire.
Patronyme français